Ådum (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Ringkøbing-Skjern. 
 Ådum (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Ringkøbing-Skjern